Dominion è una delle comunità autonome dell'Impero britannico e del Commonwealth delle nazioni prima del 1948.

Può inoltre riferirsi a:

Cinema 
 Dominion: Prequel to the Exorcist – film del 2005 diretto da Paul Schrader

Musica 
 Dominion – album di Don McLean del 1982
 Dominion – singolo dei The Sisters of Mercy del 1988
 Dominion – album dei Kamelot del 1997
 Dominion – album dei Benedictum del 2011
 Dominion – album di Tech N9ne del 2017
 Dominion – album degli Skillet del 2022

Televisione 
 Dominion – serie televisiva del 2014
 Dominion – episodio della decima stagione di Stargate SG-1

Altro 
 Dominion Theatre – teatro di Londra
 Dominion – gioco da tavolo
 Dominion: The Power of Man, the Suffering of Animals, and the Call to Mercy – libro di Matthew Scully